Adriana Visser dite Adrie Visser, coureuse cycliste néerlandaise
Adriana Visser dite Ria Visser, patineuse de vitesse néerlandaise